Красноармейский — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области. Входит в состав Зеленорощинского сельского поселения.

География 
Расстояние до районного центра: Ишеевка — 25 км, расстояние до областного центра: Ульяновск — 22 км.

История 
Основано в 1931 году, как — Ульяновская зональная опытная станция картофельного хозяйства близ ст. Охотничья Ульяновского района Средневолжского края, с 1943 года — Ульяновская опытная станция по картофелю близ ст. Охотничья Ульяновского района Ульяновской области.

В 1986 году указом ПВС РСФСР посёлок картофельной опытной станции переименован в Красноармейский.

Население

Инфраструктура 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО КАРТОФЕЛЮ "УЛЬЯНОВСКАЯ" ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК (ОНО "ОС по Картофелю "Ульяновская" ГНУ УНИИСХ Россельхозакадемии).

Примечания 

Населённые пункты Ульяновского района (Ульяновская область)